Хитрик — белорусская и украинская фамилия. Известные носители:

 Хитрик, Анна Сергеевна (род. 1980) — белорусская певица, актриса.
 Хитрик, Изабелла Иосифовна (1932—1989) — российский музыковед и педагог.